Большой колокол Бордо́ (), также Ворота Большого колокола (), реже Ворота Святого Элигия () — городские ворота с надвратной колокольней конца XV века, находящиеся в историческом центре города Бордо (Франция). Наравне с Воротами Кайо являются редким примером сохранившейся в городе средневековой гражданской архитектуры. С 1886 года включены в реестр исторических памятников Франции.

История 
Ворота, примыкающие к , существовали на этом месте ещё в XII—XIII веках. Они были пробиты в крепостной стене для прохода паломников, следующих через Бордо по Пути Святого Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Отсюда возникло название улицы, на которой стоят ворота: Saint-James («Сен-Жан») — Святой Иаков по-гасконски.

Описание  

Сооружение высотой 40 метров состоит из двух круглых башен, соединённых воедино чуть более высокой колокольней. Фланкирующие проезд башни увенчаны конусообразными куполами, навершие колокольни украшено позолоченным декоративным флюгером в виде леопарда. 

Изначально существовало трое таких ворот с «двойными» башнями, каждые из которых контролировали вход в городскую ратушу. Первоначально ворота состояли из четырёх круглых и зубчатых башен, к которым в XII веке добавились две одноэтажные башни. Эти последние располагались на месте нынешнего , где в те времена проходил ров вдоль фортификационного вала. Изменения, сделанные между XV и XVII веками, сделали функциональное оборонительное сооружение более изящным.

Колокольня 

Колокольня, предназначенная для набатного боя, появилась в XV веке. Большой колокол использовался магистратом для сигнала о начале сбора урожая винограда, набата при пожарах и других экстренных ситуациях, а также для особо торжественных церемоний. 

Существующие куранты датируются XVIII веком. 

12 июля 1886 года ворота внесены в реестр исторических памятников Франции. Куранты внесены в реестр в 1991 году.

См. также 
 Ворота Кайо

Примечания 

Ворота Бордо
Колокольни Бордо
Исторические памятники Бордо
Городские ворота Франции
Башни, построенные в XV веке